Poznań jest ważnym ośrodkiem chóralistyki w Polsce. Tradycja wielogłosowego śpiewania w mieście wywodzi się już z XV wieku. Od początku centrum chóralnym była katedra poznańska i działające przy niej zespoły chłopięce. Obecnie do wysokiego poziomu chórów w mieście przyczynia się fakt funkcjonowania trzech wysokiej klasy chórów chłopięcych. Przygotowani do zespołowego śpiewania chłopcy wchodząc w wiek dorosły często zasilają chóry akademickie i tzw. chóry dorosłe. W Poznaniu działają następujące ważniejsze chóry:

Chłopięce i męskie 
 Poznańskie Słowiki
 Poznański Chór Chłopięcy (dawniej występujący także pod nazwą Polskie Słowiki)
 Poznański Chór Katedralny
 Chór Męski ''ARION'' przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Dziewczęcy 
 (Poznańskie) Skowronki
 Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego 
 Chór ProVobis

Dziecięcy 
 Chór Dziecięcy Akord

Akademickie 
 Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 Chór Kameralny Musica Viva Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 Chór Akademii Medycznej w Poznaniu
 Chór Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 Chór Męski Politechniki Poznańskiej „Cantamus”
 Chór Akademicki Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”
 Poznański Chór Kameralny „Fermata” Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania
 Żeński Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „Sonantes”
Chór Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu "Ignis Cantores"

Inne 
 Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
 Żeński Chór Kameralny Canto-Cantare
 Chór Parafii Farnej w Poznaniu
 Chór Kameralny Sine Nomine
 Międzyszkolny Chór „Vigilamus” przy XXV LO w Poznaniu
 Poznański Chór Kameralny Bartosza Michałowskiego dawniej „Arte Domino”
 Zespół wokalny Affabre Concinui
 Chór Kameralny „Dysonans”
 Poznański Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im.H.Wieniawskiego
 Poznański Chór Kameralny Collegium Cantorum
 Zespół wokalny INSPIRO Ensemble pod dyrekcją Aleksandry Wojtaszek

Zobacz też 
 chór
 

!